est le titre de plusieurs œuvres :
 , titre de travail de Braqueurs d'élite, film franco-allemand réalisé par Steven Quale, sorti en 2017.

 , court métrage britannique de Stefan Schwartz sorti en 1990.
 , court métrage australien de Michael Gupta sorti en 2016.

 , pièce de théâtre britannique de Dorothy Massingham et Murray MacDonald créée en 1933.

Voir aussi 
 
 , film américain réalisé par Fred Huntley et sorti en 1912
 , film américain réalisé par Alejandro Agresti, sorti en 2006. C'est un remake du film sud-coréen Il Mare.